Imiona:
 anglosaska wersja imienia Małgorzata
Miejscowości w USA:
 Margaret – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie St. Clair
Gminy w USA:
 Margaret (ang. Margaret Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
Osoby:
 Margaret – polska piosenkarka
Astronomia:
 Margaret – księżyc Urana

Kultura:
 Margaret– amerykański film dramatyczny z 2011 roku
 Margaret– singel polskiego zespołu rockowego Myslovitz